Case Cipriani ima više značenja:
 Case Cipriani, L'Aquila
 Case Cipriani, Pescara